Grevenberg (Duitsland), plaats in de gemeente Würselen
 Grevenberg (Nederland), buurtschap in de gemeente Coevorden